El título Tierra 2 puede referirse a:

 Tierra 2, serie de televisión de ciencia ficción emitida por NBC.
 Tierra-2 (DC Comics), universo ficticio de la editorial DC Cómics.
 Tierra 2 (pódcast), pódcast chileno de humor.